Anaitis peremptoria är en ringmaskart som beskrevs av Jean Louis René Antoine Édouard Claparède 1870. Anaitis peremptoria ingår i släktet Anaitis och familjen Phyllodocidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
peremptoria